Луций Карминий Лузитаник () — римский политический деятель второй половины I века.

Его отцом был консул-суффект 51 года Луций Кальвенций Вет Карминий, а братом — консул-суффект 83 года Секст Карминий Вет. Свой когномен Луций получил из-за того, что его отец служил наместником провинции Лузитания. С сентября по октябрь 81 года Лузитаник занимал должность консула-суффекта.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 2. c. 992.